Li Na (ciclista) (1982), ciclista xinesa 
 Li Na (filla de Mao) (Yan'an, 1940), filla de Mao Zedong i de la seva quarta esposa
 Li Na (tennista) (1982, Wuhan, Xina), jugadora de tennis professional xinesa